FIFA 18 — 25-я футбольная игра из серии игр FIFA, разработанная для платформ Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One и Xbox 360. Игра выпущена компанией Electronic Arts 29 сентября 2017 года. Лицом игры является футболист мадридского «Реала» (на момент выхода игры) и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Геймплей 
В этом новом издании, EA Sports решила улучшить позиционирование игроков. Искусственный интеллект улучшился и теперь каждая команда, за которую будете играть вы, будет выбирать свою собственную тактику. Например, ФК Барселона будет выбирать тактику Тики-така, в то время как Реал будет играть против атаки. FIFA 18 воссоздает личность каждого игрока на поле, принимая во внимание агрессивность, решительность или коллективный аспект.

В одном из демонстрационных роликов FIFA 18 во время матча между командами «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» части поля возле секторов ультрас были усыпаны туалетной бумагой и урывками баннеров. Подобные элементы должны добавить атмосферности в футбольные матчи, а также сделать симулятор FIFA 18 ещё более реалистичным. Кроме этого, фанаты теперь будут передвигаться по трибунам, попадать в объективы камер и получат детализированные лица. Также разработчики пообещали, что в финальной версии FIFA 18 они добавят празднование голов с фанатами: забивший гол футболист сможет не просто подбежать к сектору, а броситься в объятия к фанам.

Также 12 августа было объявлено что теперь в игре будут пресс-конференции с тренерами и игроками, награды игроков и тренеров месяца в домашних лигах.

Всего в FIFA 18 присутствует 51 национальная сборная, из них 32 полностью лицензированные, ещё 19 сборных частично лицензированные — у них реальные составы и игроки, но нелицензированные формы и эмблемы. По сравнению с FIFA 17 в игру были включены сборная Исландии, сборная Новой Зеландии и сборная Саудовской Аравии, но при этом впервые в истории серии игр FIFA была лицензирована сборная России. Также в FIFA 18 представлены 15 национальных женских сборных.

В игре доступно 50 лицензированных стадионов. По сравнению с FIFA 17 добавлено четыре новых стадиона: Ванда Метрополитано (новая арена мадридского «Атлетико»), английские Амэкс (для вышедшего в Премьер-лигу «Брайтон энд Хоув Альбион») и Керклис (для «Хаддерсфилд Таун»), а также Стабхаб Сентер, стадион «Лос-Анджелес Гэлакси», выступающего в MLS. Из новой версии игры убраны стадионы Сигнал Идуна Парк (из-за того, что дортмундская «Боруссия» заключила эксклюзивное соглашение с Konami), Висенте Кальдерон (мадридский «Атлетико» переехал на новый стадион), Месталья и Уайт Харт Лейн (снесён, «Тоттенхэм» временно проводит свои матчи на Уэмбли). Помимо лицензированных арен, в игру включены 25 сгенерированных стадионов, список которых не изменился по сравнению с предыдущими частями игры.

Продолжение режима «История» 
Режим разделен на главы, которые отличаются определёнными поставленными задачами, которые влияют на карьеру игрока и его бонусы. К английскому чемпионату (в сюжетном режиме в FIFA 17 был доступен только он) добавятся испанский, немецкий, французский и американский. Главным героем по-прежнему будет Алекс Хантер, но также появится ещё два играбельных персонажа, сводная сестра Алекса Ким Хантер, а также друг Алекса Дэнни Уильямс.

В режиме появились противоборства один на один с каким-либо игроком на тренировке, которые изменяют рейтинг взаимоотношений с ним, что влияет на игру всей команды. Также теперь появились решения, от которых серьезно зависит весь игровой процесс и дальнейшая карьера Хантера.

Лиги 
По сравнению с прошлой частью в FIFA 18 была включена третья лига Германии по футболу.

Сборные 
Всего в FIFA 18 присутствует 49 национальных сборных, из них 32 полностью лицензированные, ещё 17 сборных частично лицензированные — у них реальные составы и игроки, но нелицензированные формы и эмблемы. По сравнению с FIFA 17 в игру были включены сборная Исландии, сборная Новой Зеландии и сборная Саудовской Аравии.

ТВ-графика 
Несколько турниров в FIFA 18 имеют лицензированное оформление трансляций. По сравнению с FIFA 17 появилось ТВ-оформление для чемпионата Испании и MLS.

Издания 
Игра будет доступна в четырёх различных изданиях: стандартном (Standard Edition), «Роналду» (Ronaldo Edition), «Кумир» (Icon Edition) и «Наследие» (Legacy Edition).

Игроки, предзаказавшие первую версию, получат до 5 больших золотых премиум-наборов FIFA Ultimate Team (по одному в неделю в течение пяти недель), Криштиану Роналду в аренду на 5 матчей FUT и 8 особых комплектов формы FUT.

Издание «Роналду» (Ronaldo Edition) позволит начать играть на 3 дня раньше (с 26 сентября), предоставит до 20 больших золотых премиум-наборов FIFA Ultimate Team (по 1 в неделю в течение 20 недель), Криштиану Роналду в аренду на 5 матчей FUT и 8 особых комплектов формы FUT.

Издание «Кумир» (Icon Edition) позволит начать играть на 3 дня раньше, получить до 40 больших золотых премиум-наборов FIFA Ultimate Team (по 2 в неделю в течение 20 недель), игрока команды недели в аренду на 3 матча FUT (по одному игроку в аренду на 3 матча в течение 20 недель), Криштиану Роналду в аренду на 5 матчей FUT, Роналдо в аренду на 5 матчей FUT и 8 особых комплектов формы FUT.

Издание «Наследие» (Legacy Edition) это версия игры в которой нет изменений. Так как это версия игры для прошлых поколений консолей Xbox 360 и PlayStation 3.

В конце апреля было выпущено бесплатное дополнение FIFA World Cup Russia™ 2018, добавляющее в игру возможность выступить на чемпионате мира по футболу 2018 года в России за одну из 32 квалифицировавшихся сборных.

Отзывы 

FIFA 18 получила положительные отзывы для PS4, Xbox One и PC версии, версия для Nintendo Switch получила смешанные отзывы, на сайте Metacritic.

Примечания 

Компьютерные игры 2017 года
Симуляторы футбола
Компьютерные игры, разработанные EA Vancouver
FIFA (серия игр)
Игры для Nintendo Switch
Игры для Xbox One
Игры для Xbox 360
Игры для Windows
Компьютерные игры, разработанные в Румынии
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Игры для PlayStation 4
Игры для PlayStation 3
Игры на движке Frostbite